Игорь Анатольевич Коряк (10 февраля 1984, Половинкино, Старобельский район, Луганская область) — украинский футболист, защитник и опорный полузащитник.

Биография 
Первый тренер — А. В. Коряк. Большую часть карьеры провёл в любительских соревнованиях на родине. В профессиональном футболе в первенствах Украины выступал только три сезона. В сезоне 2001/02 сыграл 6 матчей во второй лиге Украины за луганскую «Зарю», во всех матчах выходил на замены. В сезоне 2007/08 сыграл 27 матчей в составе дебютанта второй лиги «Шахтёр» (Свердловск), в составе этого клуба в 2006 году стал чемпионом Украины среди любителей. Летом 2008 года перешёл в клуб первой лиги «Энергетик» (Бурштын), сыграл только 2 неполных матча в июле 2008 года и покинул команду.

В 2010—2011 годах вместе с группой украинских игроков (Роман Смишко, Вадим Тарасов, Дмитрий Бойко) выступал в чемпионате Киргизии за «Нефтчи» (Кочкор-Ата), становился чемпионом (2010) и серебряным призёром (2011) чемпионата страны, двукратным финалистом Кубка Киргизии. Принимал участие в матчах Кубка президента АФК. Включён в символическую сборную легионеров чемпионата 2011 года по версии ФФКР.

Во второй половине 2010-х годов выступал за любительские клубы Украины и ЛНР.

Личная жизнь 
Брат Олег (род. 1986) тоже был футболистом, сыграл 3 матча за луганскую «Зарю» в первой лиге и много лет выступал на любительском уровне.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте «Луганск. Наш футбол»

Футболисты Украины
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Шахтёр» Свердловск
Игроки ФК «Энергетик» Бурштын
Игроки ФК «Нефтчи» Кочкор-Ата